Rusko-turecká válka může označovat jeden z těchto vojenských konfliktů mezi Ruskem a Osmanskou říší:

 Rusko-turecká válka (1568–1570) (v souvislosti s livonskou válkou či druhou rakousko-tureckou válkou)
 První rusko-turecká válka (1676/77-1681) – zisk levého Podněpří (resp. východní Ukrajina) a Kyjeva smlouvou v Radyni
 Druhá rusko-turecká válka (1686/77-1699/1700) (v souvislosti s pátou rakousko-tureckou čili sedmou benátsko-tureckou válkou (1683–1699))
 Třetí rusko-turecká válka (1710-11/13) – také nazýváno tažení k Prutu či katastrofa na Prutu, ruská vojska i s Petrem Velikým obklíčena, ztráta Azova
 Rusko-rakousko-turecká válka (1735–1739) (nazývána také čtvrtá rusko-turecká válka nebo sedmá rakousko-turecká válka)
 Pátá rusko-turecká válka (1768–1774) – známá ruským námořním vítězstvím u Česmy 5.–6. července 1770, skončila mírem v Kučuk-Kajnardži
 Šestá rusko-turecká válka (1787–1792) (v souvislosti s osmou rakousko-tureckou válkou)
 Sedmá rusko-turecká válka (1806–1812) – souvislost s prvním srbským povstáním, ukončena kvůli napoleonské hrozbě narychlo bukurešťským mírem (28. května 1812)
 Osmá rusko-turecká válka (1828–1829) v níž bylo osvobozeno Řecko
 Krymská válka (1853–1856)
 Devátá rusko-turecká válka (1877–1878) v níž bylo osvobozeno Bulharsko
 První světová válka (1914–1918)

Literatura 
 
 ŠVANKMAJER, Milan: Dějiny Ruska. 5., rozš. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 594 s. .

Související články 
 Rusko-krymské války
 Rusko-perské války
 Rusko-osmanské války